Cot Mesjid (Lueng Bata), een plaats in Indonesië
Cot Mesjid (Samatiga), een plaats in Indonesië